Eredivisie (mannenhandbal) 2010/11
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 2010/11